Бра́нко Пе́шич (; 1 сентября 1921, Земун — 4 октября 2006) — сербский архитектор.

Профессор Белградского университета, автор ряда значительных проектов, в том числе первого белградского высотного здания Београджанка. В 1984 г. возглавил проектно-строительные работы по возведению Собора Святого Саввы — крупнейшего белградского храма, сооружение которого было прервано в 1941 г. Последние годы жизни провёл в Италии, входил в Коронный совет при претенденте на югославский престол Александре Карагеоргиевиче.

Ссылки 
 Официальный некролог канцелярии Александра Карагеоргиевича 

Архитекторы Сербии
Родившиеся в 1921 году
Родившиеся 1 сентября
Умершие в 2006 году
Умершие 4 октября
Персоналии по алфавиту